Malabar má více významů:

 Malabar (Indie) – region v Indii
 Malabárské pobřeží – pobřeží malabarského regionu
 Malabar (Indonésie) – město v Indonésii
 Malabar (Spojené státy) – město na Floridě
 Malabar (ostrov) – ostrov na Seychelách
 Malabar (sopka) – sopka v Indonésii
 Malabar (planetka) – planetka 754 v hlavním pásu